Elizabeth Weir peut désigner :
 Elizabeth Weir, une personnalité politique du Nouveau-Brunswick, Canada ;
 Elizabeth Weir, un personnage de fiction des séries télévisées Stargate Atlantis et Stargate SG-1.